Га́уйиена (; исторические названия: Ацель, Адзель (), Говья) — населённый пункт в северо-восточной части Латвии, расположенный в Гауйиенской волости Апского края на правом берегу реки Гауя. До 1 июля 2009 года входил в состав Алуксненского района.

Является центром Гауйиенской волости. Расстояние до города Апе — 25 км, до Алуксне — 52 км, до Риги — 159 км.

История 
Местность Очела, на которой ныне находится Гауйена, впервые упоминается в Новгородских летописях под 6619 (1110/1111) годом, в связи с нападением на эти земли новгородского князя Мстислава Владимировича.
«В лѣто 6619.
[…]
Томь же лѣтѣ ходи Мьстислав на Очелу.»
Зимой 6687 (1178/1179) года новгородцы под предводительством князя Мстислава Ростиславича вновь совершили набег на Чудь, вплоть до моря, в том числе и на Очелу.
«В лѣто 6687.
[…]
а на зиму иде Мьстислав с новгородьци на Чюдь, на Очелу, и пожьже всю землю ихъ, а сами отбегоша к морю, нъ и ту ихъ досыти паде.»

В 1224 году орден меченосцев подчинил Очелу (Адзелэ). Однако, насколько долго после данного захвата Адзелэ оставалась за меченосцами доподлинно неизвестно, поскольку в том же 1224 году жители этих земель ещё платили дань во Псков, и, по косвенным данным, продолжали платить в 1280-х годах.

Во время Ливонской войны отряд русских под командованием Г. Колычева в сентябре 1558 года взял Говью (Ацель)

По XX век здесь находилась земля Адсельского поместья (Adsel).

В 1945 году был образован Гауйиенский сельсовет. В селе располагался колхоз «Гауйиена».

Экономика 
В Гауйиене имеются: 3 магазина, 2 кафе, Гауйиенская гимназия, Гауйиенская специализированная школа-интернат, музыкальная и художественная школа, детское дошкольно-образовательное учреждение «Тауренитис», Гауйиенская волостная библиотека, Дом культуры, аптека, почтовое отделение.

Достопримечательности 
 Замок Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена. Построен в 1238 году. Разрушен в ходе Ливонской и Северной войн.
 Мемориальный музей Я. Витола «Анниняс» («Anniņas»).
 Поместье Гауйиена. Построено в 1850 году бароном Юлиусом фон Вульфом.

Примечания

Литература 
 Latvijas pagasti. Enciklopēdija. A/S Preses nams, Rīga, 2001—2002 ISBN 9984-00-412-0
 Krahe, Friedrich-Wilhelm (2000). Burgen des deutschen Mittelalters. Grundriss-Lexikon (in German). Flechsig. p. 692. ISBN 3-88189-360-1.
 Х. Гравис, «Adzele-Gaujiena»

Ссылки 
 База данных географических названий Латвии
 Сайт самоуправления

Населённые пункты Апского края
Гауйиенская волость
Волостные центры Латвии